Het seizoen 2011/12 van de zondag Hoofdklasse A ging van start op 4 september 2011, de laatste speelronde was op 13 mei 2012. De Zondag Hoofdklasse A is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was HBS, dat vorig seizoen kampioen werd.

Teams

Ranglijst

Stand 

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag A